Шершни () — село в Тывровском районе Винницкой области Украины.

История 
Селение Тывровской волости Винницкого уезда Подольской губернии Российской империи.

На рубеже 1920х-1930х годов здесь начал работу плодоовощеконсервный завод.

В ходе Великой Отечественной войны с 17 июля 1941 до 15 марта 1944 года село было оккупировано немецко-румынскими войсками (и включено в состав "Транснистрии").

В октябре 1995 года было утверждено решение о приватизации находившегося здесь консервного завода.

В январе 1999 года было возбуждено дело о банкротстве консервного завода (в дальнейшем, положение предприятия временно стабилизировалось и рассмотрение дела было приостановлено, но в 2001 году завод был признан банкротом).

Население по переписи 2001 года составляло 901 человек.

Известные жители 
 здесь прошло детство Николая Леонтовича.

Адрес местного совета 
23304, Винницкая область, Тывровский р-н, с. Шершны, ул. Щорса, 2

Примечания

Ссылки 
 Шершни на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тывровского района